Straßenhaus ist der Ortsname von

 Straßenhaus, Ortsgemeinde im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

 Straßenhaus (Haundorf), Ortsteil der Gemeinde Haundorf, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Straßenhaus (Rohr in Niederbayern), Ortsteil des Marktes Rohr in Niederbayern, Landkreis Kelheim, Bayern
 Straßenhaus (Spalt), Ortsteil der Stadt Spalt, Landkreis Roth, Bayern

Siehe auch:
 Straßhäuser
 Straßenhäuser
 Straßhäusl
 Straßhaus